Фелле — фамилия. Известные носители:
 
 Фелле, Бернар (род. 1958) — католический епископ и генеральный настоятель традиционалистского католического священнического братства святого Пия X (SSPX)
 Фелле, Эрнст (1876—1959) — немецкий гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.